Полупростой — математический термин.

 Полупростой элемент
 Полупростая группа Ли